Maba är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Maba ingår i familjen Ebenaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Ljungordningen
Maba